Teresa Portugalska – hrabina Flandrii w 1183–1191, księżna Burgundii
 Teresa Portugalska – królowa Leónu w latach 1191–1194, żona Alfonsa IX